Josef Gangl ist der Name folgender Personen:

* Josef Gangl (Schriftsteller) (1868–1916), österreichischer Schauspieler und Schriftsteller
 Josef Gangl (Lebensmittelchemiker) (1895–1941), österreichischer Lebensmittelchemiker
 Josef Gangl (Offizier) (1910–1945), deutscher Offizier und Widerstandskämpfer
 Josef Gängl von Ehrenwerth (1843–1921), österreichischer Eisenhüttenfachmann